Cabrera se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Angel Cabrera naturalist 
 Angel Cabrera
 Ángel Lulio Cabrera
 Antonio Nicolás Cabrera y Corro